Rappeport ist der Familienname folgender Personen:

 Elijahu Rappeport (1889–1952), österreich-ungarischer jüdischer Philosoph, Schriftsteller, Poet und Theologe
 John Rappeport (1887–1974), deutscher Bühnen- und Stummfilmschauspieler